Moinidae är en familj av kräftdjur. Moinidae ingår i ordningen Diplostraca, klassen bladfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Moinidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Moinidae